Штуммерберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  . Официальный код  —  7 09 32.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Георг Данцль.

Совет представителей коммуны () состоит из 10 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля